Тремевен — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Тремевен — коммуна во Франции, департамент Финистер